КП:
 Четырёхосный советский прицепной трамвайный вагон типа «КП», строившийся Коломенским заводом в 1929-1935 гг.
 Карта памяти (значения)
 Киевский патриархат
 КиноПоиск
 Кировская правда
 Колония-поселение
 Командный пункт
 Коммерческое предложение
 Коммунистическая партия
 Коммунисты Петербурга
 Компульсивное переедание
 Комсомольская площадь
 Комсомольская правда (значения)
 Контрольный пункт
 Коробка передач
 Коттеджный посёлок
 Красная плесень
 Кроссплатформенная пересадка
 Крупный план
 Кухня полевая